Mongoliet tävlade första gången 1964, och har deltagit vid varje spel sedan dess, förutom olympiska vinterspelen 1976 samt olympiska sommarspelen 1984. Flest medaljer har tagits i  brottning.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sporter